Ли Чхи Ан (хангыль: 리치안; ) — северокорейский футболист, нападающий, участник чемпионата мира 1966 года как запасной игрок.

Карьера

Клубная 
Выступал за клуб 25 апреля.

В сборной 
Вошёл в состав сборной КНДР, который отправился на чемпионат мира 1966 года в Англию. Сборная провела на турнире четыре матча, однако Ли не принял участия ни в одном из них.

Футболисты КНДР
Игроки ФК «25 апреля»